

Cinema 
 Rischio mortale (Shelter) – film del 1998 diretto da Scott Paulin
 Shelter – film del 2007 diretto da Jonah Markowitz
 Shelter – film del 2008 diretto da Chris Elston
 Shelter - Identità paranormali (Shelter) – film del 2010 diretto da Måns Mårlind e Björn Stein
 Shelter – film del 2014 diretto da Paul Bettany

Musica 
 Shelter – gruppo musicale statunitense
 Shelter Records – etichetta discografica
 Shelter – album dei Lone Justice del 1986
 Shelter – album dei Brand New Heavies del 1997
 Shelter – album dei Rasa del 2003
 Shelter – album degli Alcest del 2014

Altro 
 Shelter – cabina adibita al contenimento apparati di trasmissione e ricezione di segnali televisivi, radiofonici e telefonici
 Shelter – city car sperimentale olandese degli anni cinquanta
 Shelter – in agricoltura è un sistema (solitamente una rete metallica plastificata e grigliata) utilizzato per proteggere dagli animali le piante e la vegetazione durante la delicata fase iniziale dello sviluppo

Altri progetti